Риволи може да се отнася за:

 Битка за Риволи – една от успешните битки на Наполеон
 Риволи - улица в Париж
 Риволи - град в Италия
 Риволи - театър в Ню Йорк